Heche peut désigner :
 Anne Heche (1969-2022), actrice américaine ;
 Claude Hêche (1952-), homme politique suisse.

Autres 
 Hèches, commune française des Hautes-Pyrénées.